Argento je priimek več znanih oseb:

 Asia Argento (*1975), italijanska igralka
 Dario Argento (*1940), italijanski režiser
 Dominick Argento (*1927), ameriški skladatelj
 Fiore Argento (*1970), italijanska igralka